«Трансиордания» может означать:

 Трансиордания — историческая и географическая область в Передней Азии, также феодальное образование крестоносцев в Иерусалимском королевстве.
 Трансиордания — британский протекторат в 1921—1946 годах.
 Трансиордания — название государства Иордания с 1946 по апрель 1950 года.

См. также